Typ J oder Type J steht für:

 Lenz-Typ J, Baureihe von Dampflokomotiven
 Stecker-Typ J, Netzsteckverbindung, siehe SEV 1011
 Renault Type J, Automodell der Marke Renault
 Thermoelement Typ J, zur Temperaturmessung
 U-Boot-Klasse Typ J, japanische U-Boot-Klasse

Siehe auch:
 Morris J-Typ, Kleinbusmodell der Marke Morris